Zhuji Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zhuji (socken), Henan, 
 Zhuji Xiang (socken i Kina), Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar